Oxus är ett släkte av kvalster. Oxus ingår i familjen Oxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur